Aquae Albae bezeichnet:
 Aquae Albae in Byzacena,Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.
 Aquae Albae in Mauretania, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.